Tranquilidade é um bairro da Região Norte da Grande São Paulo, pertencente ao município de Guarulhos. Bairro-jardim de classe média. `Próximo de tradicionais bairros, como a Parque Edu Chaves, Jaçanã, Jardim Brasil, Penha.

O distrito abriga a sede de um dos clubes de futebol do município, a Associação Atlética Flamengo (Flamenguinho) e abriga o Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, mais conhecido como "ninho do corvo" um estádio de futebol, de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos, onde a Associação Desportiva Guarulhos também atua como mandante.

O bairro é cortado por duas importantes avenidas, são elas: Avenida Emílio Ribas e Avenida São Paulo. Ambas tem grande variedade de comércio, mas sobressaem-se os ramos do Vestuário e da Alimentação. Por essas duas avenidas passam também diversas linhas de ônibus, sejam eles municipais ou intermunicipais. Por ser um bairro de muito comércio, pessoas de outros lugares da cidade vem para o bairro a fim de fazer compras (vale lembrar que o bairro é também próximo ao Internacional Shopping Guarulhos, ponto de lazer de muitas pessoas da cidade), e isso faz com que diversas linhas municipais cruzem as ruas de Tranquilidade, garantindo a acessibilidade da população a diversos bairros e a pelo menos 4 importantes estações do metrô: Armênia; Tucuruvi; Penha e Tietê (sendo que esta última também dá acesso a Rodoviária do Tietê).

Escolas públicas e particulares, creches infantis também são encontradas no bairro.

Bairros de Guarulhos